Кийская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР (Томская губерния):

 Кийская волость (Мариинский уезд) — в составе Томской губернии, Мариинский уезд
 Кийская волость (Томский уезд) — в составе Томской губернии, Томский уезд до 1917; Ново-Николаевский уезд (до 1920); Кузнецкий уезд (до конца 1923), Кольчугинский уезд (1924—1925)